Аркадій Найдіч
 Найдіч Юрій Володимирович — фізик
 Найдич Дмитро Васильович
 Найдіч Дмитро Юрійович — джазовий піаніст
 Найдич Ніна Митрофанівна — заслужена діячка мистецтв України.
 Сусана Найдіч — аргентинська співачка, музикознавець, фонолог, викладач голосу та логопед

Примітки